Константи́н Балаба́нов:
 Балабанов, Константин Алексеевич (род. 1982) — украинский футболист.
 Балабанов, Константин Васильевич (род. 1949) — ректор Мариупольского государственного гуманитарного университета.